Lie kan syfta på följande:
 Lie – ett redskap
 Lie (efternamn) – ett norskt efternamn
 Liegrupp – ett matematiskt begrepp uppkallat efter den norske matematikern Sophus Lie